Mutton Bird Island (engl. mutton bird für ‚Sturmtaucher‘) ist der Name folgender Inseln in Australien:

 Mutton Bird Island (New South Wales), Insel vor der Küste von Coffs Harbour, New South Wales
 Mutton Bird Island (Tasmanien), Insel vor der Westküste von Tasmanien
 Mutton Bird Island (Victoria), Insel vor der Südwestküste des Bundesstaats Victoria
 Mutton Bird Island (Lord-Howe-Inseln), Insel vor der Ostküste der Lord-Howe-Insel

Siehe auch:
 Muttonbird Islands